Pekao Szczecin Open 2021 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2021 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 13–19 września 2021 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 132 280 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w polskim sporcie